Lesia Tsurenko era la detentrice del titolo da due anni, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Yafan Wang ha sconfitto Sofia Kenin con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Sloane Stephens (secondo turno)
  Danielle Collins (primo turno)
  Donna Vekić (semifinale)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)

  Sofia Kenin (finale)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Johanna Konta (quarti di finale)

Qualificate 

  Irina Bara (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Varvara Flink (secondo turno)

  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
  Christina McHale (secondo turno)
  Conny Perrin (primo turno)

Lucky loser 

  Martina Trevisan (primo turno)

Wildcard 

  Victoria Azarenka (quarti di finale)
  Renata Zarazúa (primo turno)

  Jil Teichmann (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019